La finale de la Coupe des villes de foires 1969-1970 est la  de la Coupe des villes de foires. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour prenant place le  et le , respectivement au stade Constant Vanden Stock d'Anderlecht, en Belgique, et à Highbury à Londres, en Angleterre.

Elle oppose l'équipe belge d'Anderlecht aux Anglais d'Arsenal. Au terme des deux rencontres, les Londoniens s'imposent sur le score final de 4 buts à 3 (1-3 à l'aller, 3-0 au retour) et remportent la Coupe des villes de foires pour la première fois.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi 
 Finale de la Coupe des clubs champions européens 1969-1970
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1969-1970

Notes et références

Lien externe 
 Inter-Cities Fairs Cup 1969-70

1969-1970
Compétition de football à Anderlecht
Compétition de football à Londres
Face-à-face du Royal Sporting Club Anderlecht
Face-à-face de l'Arsenal Football Club
Football en 1970
Sport en Belgique en 1970
Sport en Angleterre en 1970
Sport en avril 1970